«Буря над Азией» — черно-белый советский фильм режиссёра Камиля Ярматова.

Фильм открывает историко-революционную трилогию Камиля Ярматова («Буря над Азией», «Всадники революции» и «Гибель Чёрного консула»).

Сюжет 
Юноша Джамал приезжает в родной кишлак, но видит как некие злоумышленники жгут и грабят дом его дяди. После непродолжительной схватки его ведут к главарю шайки разбойников, которого называют Юсупом Ялантушем. Главарь говорит, что мстит Белому Царю, жжет и грабит баев, но "все отдает бедным". В ответ он просит, чтобы Джамал рассказал свою историю. Тот говорит, что был арестантом 876 и полгода сидел в петроградской тюрьме, но вышел благодаря Февральской революции. Гуляя по улице он принял участие в линчевании жандарма, который перед смертью успел ранить его. Вместо возвращения домой пришлось некоторое время провести в госпитале. Из-за прихода к власти Керенского в Актюбинске была облава и Джамалу пришлось добираться до дома уже своим ходом. Юноша призывает народ не грабить и не жечь то, что им и так принадлежит. Ялантуш решает проверить Джамала и приказывает ему повесить собственного дядю, который из богачей. Однако Джамал отказывается. Тут он вспоминает имя Ленина, чем завоевывает уважение Ялантуша. "Хороший джигит" — такую характеристику получает Джамал.  

Джамал принимает участие в заседании ташкентского ревкома, на котором решается вопрос о реквизиции хлеба в пользу голодающих. Местный бай Кафланбек забирает свое зерно, а в краже обвиняет Ялантуша. Джамал отправляется к своему другу и находит его соревнующимся в борьбе. Ялантуш похищает Кафланбека и желает его убить, но Джамал требует, чтобы все было согласно революционному закону. В итоге Кафланбека расстреливают, но его сын Азиз жаждет кровной мести. Тем временем появляются новости об Октябрьской революции, но Генерал отказывается признать новую власть и права ревкома. "Контра" укрепляется в цитадели. На помощь революционерам приходит Ялантуш, который притворно переходит на сторону Генерала и даже получает чин полковника, но потом открывает ворота цитадели. Сын Кафланбека Азиз в форме русского унтер-офицера убивает Ялантуша выстрелом из пистолета.

Факты
 Идею снять фильм подсказал режиссеру коммунистический лидер Узбекистана Шараф Рашидов
 Образ Ялантуша был срисован с реального исторического персонажа - командира партизанского отряда Хамдам-хаджи Каландарова, в котором служил будущий режиссер.
 За фильм Ярматов получил в 1967 году государственную премию Узбекской ССР им. Хамзы

Примечания

В ролях 
 Руслан Ахметов - Джамал Ахмедов, юноша, носящий головной убор доппа.
 Шукур Бурханов — Юсуп Ялантуш 
 Анатолий Соловьёв — Василий Щукин
 Аббас Бакиров - Кафланбек
 Лютфи Сарымсакова - мать Джамала.
 Александр Суснин - революционный матрос в Петрограде.

Ссылки 

 Буря над Азией 
 Буря над Азией 
 Буря над Азией 
 Буря над Азией (1964) 
 Буря над Азией 
 Буря над Азией (Узбекфильм, СССР, 1964 год) 
 Кадр из фильма 

Приключенческие фильмы СССР
Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы Камиля Ярматова
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о Гражданской войне в Средней Азии
Фильмы СССР 1964 года
Истерн